Фінал Кубка європейських чемпіонів 1987 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1986—1987 років, у якому зустрілися німецька Баварія та португальське «Порту». Матч відбувся 27 травня 1987 року на «Пратерштадіоні» у Відні. Перемогу з рахунком 2:1 здобуло Порту.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1986-87 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1987 на transfermarkt

1987
1987 у футболі
1987
Травень 1987